Svenska val kan syfta på:

 Riksdagsval i Sverige
 Landstingsval i Sverige
 Kommunalval i Sverige
Kyrkoval i Svenska kyrkan